

Persone
 Hideo Azuma (1950-2019) – fumettista giapponese
 Hiroki Azuma (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo difensore
 Hiroki Azuma (1971) – scrittore e critico letterario giapponese
 Kenjirō Azuma, italianizzato in Kengiro Azuma (1926-2016) – scultore e pittore giapponese naturalizzato italiano
 Kiyohiko Azuma (1968) – fumettista giapponese
 Masao Azuma (1971) – pilota motociclistico giapponese
 Mayumi Azuma (1974) – fumettista giapponese

Altro
 Azuma – incrociatore corazzato giapponese